Jméno a příjmení Ondřej Soukup má více nositelů:

 Ondřej Soukup (* 1951) – český baskytarista a hudební skladatel
 Ondřej Soukup (kouzelník) (* 1995) – český kouzelník a iluzionista
 Ondřej Soukup (1984) (* 1984) – student architektury a autor fotografií ke knize Malba na hedvábí
 Ondřej Soukup (novinář) – český novinář